Бунт — масовий прояв непокори проти встановленого порядку й влади
 Бунт — книга Ігоря Павлюка.
 Бунт — в українських традиційних музичних інструментах назва струни, що розташована уздовж грифу, на відміну від приструнків, розташованих на корпусі.
 Бунт — в українських цимбалах рядок струн (дві, три, або більше) строєний в один тон.
 Бунт — зв'язка, сувій, пачка або тюк якихось матеріалів

Джерела